NGC 4432 (другие обозначения — UGC 7570, MCG 1-32-68, ZWG 42.114, VCC 1018, KCPG 338B, PGC 40875) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4432
Дева (созвездие)